Pontobdella är ett släkte av ringmaskar. Pontobdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fiskiglar
Pontobdella